Krogh peut désigner :

Patronyme

Sportifs 
 Andreas Krogh, un patineur artistique norvégien.
 Finn Hågen Krogh, un fondeur norvégien.
 Gitte Krogh, une footballeuse danoise.
 Lars Krogh Jeppesen, un joueur danois de Handball.
 Mogens Krogh, un footballeur danois.
 Trine Krogh, une nageuse norvégienne.

Scientifiques 
 August Krogh, un scientifique danois,
 Marie Krogh, une scientifique danoise.

Science

Biologie 
 La constante de Krogh, une constante hysiologique.

Astronomie 
 Le cratère de Krogh, un cratère lunaire.

Toponyme 
 Krogh Island, une des îles Biscoe, en Antarctique.

Homonymie de patronyme